Marianne Tischler, più nota come Manina Tischler, artista austriaca
 Mathilde Ehrlich Tischler, soprano all'Opera di Vienna
 Patrick Tischler, calciatore austriaco
 Viktor Tischler, pittore

Altri progetti